Lérida (Tolima), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
 Taifa Lerida, een voormalige emiraat in Spanje
 Lleida (stad), in het Castiliaans: Lérida, een stad in de Spaanse regio Catalonië
 Lleida (provincie), een provincie van Spanje